Бья́нко (Bianco):

 Бьянко — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия.

 Бьянко, Андреа — венецианский мореплаватель и картограф XV века.
 Бьянко, Бартоломео (1590—1656) — итальянский архитектор.
 Бьянко, Бонни (род. 1963) — американская певица и актриса.
 Бьянко, Габриэль (род. 1988) — французский гитарист, лауреат международных конкурсов.
 Бьянко, Джерардо (1931—2022) — итальянский политик, министр общественного образования (1990—1991).
 Бьянко, Джино (1916—1984) — бразильский автогонщик.
 Бьянко, Энцо (род. 1951) — итальянский политик.
 Бьянко, Эсме (род. 1982) — английская актриса, фотомодель и участница бурлеск-шоу.
 Бьянко Спартако Гамбини (1893—1966) — бразильский футболист итальянского происхождения.
 Бьянко, Сюзанна (род. 1973) — американская спортсменка, выступающая в синхронном плавании.

См. также 
 Бьянка